Сэр Дэвид Осборн Хей (, 29 ноября 1916, Короуа, Новый Южный Уэльс — 18 мая 2009) — австралийский политик и дипломат, главный администратор подопечной территории Папуа — Новая Гвинея (1966—1970).

Биография 
Окончил Мельбурнский университет.

Государственную службу начал в 1939 году в казначействе.

В годы Второй мировой войны воевал на фронтах Ближнего Востока, Греции, Новой Гвинеи. Был удостоен британского ордена «За выдающиеся заслуги». После войны в чине подполковника командовал третьим пехотным батальоном австралийских Вооружённых сил.

Затем вернулся на государственную службу. Работал в австралийской Высокой комиссии в Канаде. Затем был назначен послом Австралии в Таиланде, играл важную роль в создании и первых годах работы Организации Соглашения Юго-Восточной Азии (СЕАТО). В 1961 году был назначен послом в Канаде. В 1964—1965 годах — посол Австралии при ООН.

1966—1970 — главный администратор подопечной территории Папуа — Новая Гвинея.

1970—1973 — Министр внешних территорий Австралии.

1973—1976 — первый Уполномоченный по делам военнослужащих ().

1976—1979 — госсекретарь Министерства по делам аборигенов.

С 1979 года в отставке.

Источники 
 http://www.smh.com.au/national/obituaries/a-pioneering-presence-20090521-bh0x.html?page=-1

Выпускники Оксфордского университета
Военные Австралии
Политики Австралии
Послы Австралии в Таиланде
Верховные комиссары Австралии в Канаде
Постоянные представители Австралии при ООН
Персоналии:Папуа — Новая Гвинея